Otho ist der Name folgender Personen:

 Otho, römischer Kaiser im Vierkaiserjahr
 Lucius Salvius Otho, Sohn von Marcus Salvius Otho und der Vater des späteren Kaisers Otho
 Lucius Salvius Otho Cocceianus (um 55 – zwischen 83 und 96), römischer Politiker, Senator und Neffe des Kaisers Otho.
 Lucius Salvius Otho Titianus (vor 32 – nach 69), römischer Politiker, Senator und Bruder des Kaisers Otho

— Familienname:
 Anton Otto (Theologe) (auch: Otho; um 1505 – 1588), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Georg Otho (auch: Otto;  1634–1713), deutscher Orientalist
 Johann Otho (um 1520 – 1581), flämischer Humanist, Pädagoge, Kartograph und Gelehrter
 Johannes Otho (vor 1540 – nach 1580), Konrektor und Historiker in Lüneburg
 Valentinus Otho (um 1548 – 1603), deutscher Mathematiker
 Johanna Otho (um 1549 – nach 1621), flämische Humanistin und Dichterin

— Vorname:
 Otto Jäger (Abt) (Otho; † 1385), deutscher Abt von Ebrach
 Otto Fabricius (Geistlicher) (Otho Fabricius; 1744–1822), dänischer Geistlicher; Wegbereiter zur Erforschung von Fauna und Sprache Grönlands
 John Otho Marsh junior (1926–2019), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Louis Otho Williams (1908–1991), US-amerikanischer Botaniker
 Edward Otho Cresap Ord (1818–1883), Konstrukteur des Fort Sam Houston und General der United States Army
 Otho French Strahl († 1864), General der konföderierten Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Otho (Alabama)
 Otho (Iowa)

Siehe auch:

 Figur in der US-Pulp-Serie Captain Future, siehe Captain Future#Personen
 Otho Sackheim-Beutlin, ein Hobbit aus dem Roman Herr der Ringe
 Oto
 Otto
 Odo